Виден ( или ):

 Виден () — 4-й район Вены.
 Виден () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Виден () — посёлок в Германии, в районе Лёррах.
 Виден — село в Болгарии, в Старозагорской области, входит в общину Павел-Баня.